Найдёновка — название населённых пунктов.

Россия 
 Найдёновка — село в Красногвардейском районе Крыма.
 Найдёновка — село в Изобильненском районе Ставропольского края.
 Найдёновка — село в Петровском районе Тамбовской области.

Украина 
 Найдёновка — село в Кременчугском районе Полтавской области.